Mohammad Sohel Rana (* 1978) ist ein bangladeschischer Politiker und soll ein führendes Mitglied der örtlichen Dependance der Jubo League, der Jugendabteilung der regierenden Partei Awami-Liga gewesen sein.

Fabrik-Einsturz in 2013 
Rana war Eigentümer des Fabrikgebäudes Rana Plaza. Der Einsturz dieses Gebäudes, bei dem mehr als 1100 Menschen getötet und etwa 2500 verletzt wurden, gilt als der schwerste Industrieunfall in der Geschichte von Bangladesch.
Ein paar Tage nach dem Einsturz wurde Sohel Rana inhaftiert. Im August 2017 erhielt er eine erste Haftstrafe von 3 Jahren für die Weigerung, seine Vermögensverhältnisse offenzulegen. Der Vorwurf des (Massen-)Mordes im Zusammenhang mit dem Fabrikeinsturz in Sabhar steht noch aus. Ihm droht dafür die Todesstrafe.

Einzelnachweise 

Politiker (Bangladesch)
Politiker (21. Jahrhundert)
Bangladescher
Geboren 1978
Mann